Himen ima več pomenov:
 Himen - bog v grški mitologiji
 Himen - kožica pri nožnici

Zunanje povezave